peut faire référence à :

 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée depuis le  sur , puis sur .

Voir aussi